Il doppio del torneo di tennis Messina Challenger 1991, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Renzo Furlan e Guillermo Pérez Roldán che hanno battuto in finale Jan Apell e Markus Naewie 6-4, 6-2.

Teste di serie 

 Christian Miniussi /  Diego Pérez (quarti di finale)
 Ola Jonsson /  Alfonso Mora (primo turno)

 Brent Haygarth /  Menno Oosting (quarti di finale)
 José Manuel Clavet /  Marcos Górriz (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Messina Challenger 1991